San Martino (deutsch Sankt Martin) steht für folgende geographischen Objekte: 

Gemeinden in Italien:
 San Martino al Tagliamento, Provinz Pordenone
 San Martino Alfieri, Provinz Asti
 San Martino Buon Albergo, Provinz Verona
 San Martino Canavese, Provinz Turin
 San Martino d’Agri, Provinz Potenza
 San Martino dall’Argine, Provinz Mantua
 San Martino del Lago, Provinz Cremona
 San Martino della Battaglia, Provinz Mantua
 San Martino di Castrozza, Provinz Trient
 San Martino di Finita, Provinz Cosenza
 San Martino di Lupari, Provinz Padua
 San Martino di Venezze, Provinz Rovigo
 San Martino in Colle, Provinz Pistoia
 San Martino in Pensilis, Provinz Campobasso
 San Martino in Rio, Provinz Reggio Emilia
 San Martino in Strada, Provinz Lodi
 San Martino Sannita, Provinz Benevento
 San Martino Siccomario, Provinz Pavia
 San Martino sulla Marrucina, Provinz Chieti
 San Martino Valle Caudina, Provinz Avellino
 Adrara San Martino, Provinz Bergamo
 Borgo San Martino, Provinz Alessandria
 Campo San Martino, Provinz Padua
 Cazzago San Martino, Provinz Brescia
 Fara San Martino, Provinz Chieti
 Monte San Martino, Provinz Macerata
 Vigano San Martino, Provinz Bergamo

Ortsteile in Italien:
 San Martino (Genua)
 San Martino, Ortsteil von Rignano sull’Arno
 San Martino al Cimino, Ortsteil von Viterbo

in Frankreich:
 San-Martino-di-Lota, Gemeinde auf Korsika
 Kanton San-Martino-di-Lota, Kanton auf Korsika

Kathedralen:
 Kathedrale von Belluno
 Kathedrale San Martino in Lucca

Kirchen:
 San Martino (Alzano Lombardo)
 San Martino (Asti)
 San Martino in Badia
 San Martino (Burano)
 San Martino (Magenta)
 San Martino (Mantua)
 San Martino (Martina Franca)
 San Martino (Pisa)
 San Martino a Sezzate, Greve in Chianti
 San Martino (Siena)
 San Martino (Syrakus)
 San Martino (Tirano)
 San Martino (Treviglio)

San Martino oder Sanmartino ist der Familienname folgender Personen:
 Coriolano Ponza di San Martino (1842–1926), italienischer Politiker und Generalleutnant
 Giuseppe Sanmartino (1720–1793), italienischer Bildhauer 
 Giovanni Revedin Di San Martino (* 1904), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 San Martino (Grottaglie), griechisch-albanische Siedlung in Sèditalien
 San Martino (Rebsorte), Rebsorte
 Schlacht von San Martino, Schlacht des Sardinischen Krieges (1859)
 Kloster San Martino, Klöster
 Villa San Martino, Gebäude
 Martinskirche
 Sanmartino